

Persone
 Ardigò I (... – ...) – calciatore italiano
 Achille Ardigò (1921-2008) – sociologo e politico italiano
 Erminio Ardigò (1932-2004) – fumettista italiano
 Leonida Ardigò (... – ...) – calciatore italiano
 Roberto Ardigò (1828-1920) – psicologo, filosofo e pedagogista italiano

Altro
 Bruno Ardigò – personaggio immaginario creato da Fabrizio Carcano